Ayumi Nakamura – cantante giapponese
 Ayumi Nakamura – pallavolista giapponese